Евгений Васильевич Петруняк (; род. 24 июля 1977 года, Львов) — украинский адвокат, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил  Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Петруняк является директором Адвокатской компании ЧП «Лекс – К». Более 20 лет работает в сфере адвокатуры.

Он входит в Совет адвокатов Львовской области.

Политическая деятельность 
В 2010 году был кандидатом в депутаты Львовского горсовета от УСДП.

 Александра Гудымы.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 90 в списке. На время выборов: адвокат, беспартийный. Проживает в городе Львове.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Республикой Албания.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Львовского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»